Die „Pandoraviren“ sind eine vorgeschlagene Gattung „Pandoravirus“ („PDV“) beziehungsweise Familie „Pandoraviridae“ (von , siehe auch Büchse der Pandora) von Riesenviren. Es handelt sich um DNA-Viren aus dem Phylum Nucleocytoviricota (veraltet Nucleocytoplasmic large DNA viruses, NCLDV). Das doppelsträngige DNA-Genom hat eine Größe von 1,9–2,5 Megabasenpaaren. Innerhalb dieser Gruppe scheinen die Pandoraviren nach Natalya Yutin, Eugene V. Koonin et al. stark abgewandelte Phycodnaviren zu sein, was möglicherweise eine Zuordnung zu dieser Virusfamilie (Phycodnaviridae) statt zu einer eigenen (per Vorschlag genannt „Pandoraviridae“) favorisiert. Pandoraviren besitzen unter den Viren das größte bekannte Genom. Der Tropismus (das Wirtsspektrum) der Pandoraviren umfasst Amöben. Pandoraviren wurden in Deutschland jedoch bereits vor einigen Jahren gefunden, wobei allerdings erst 2013 molekularbiologisch bestätigt werden konnte, dass es sich tatsächlich um Pandoraviren handelt. Das Interessante hierbei ist, dass sie in Akanthamöben aus den Kontaktlinsenbehältern einer Keratitispatientin nachgewiesen wurden.

Struktur 

Das Virion (Virusteilchen) besitzt Ausmaße von etwa einem Mikrometer Länge und 0,7 Mikrometer Breite, wodurch sie zu den größten bekannten Viren gehören. Das Virion ist oval geformt und hat eine Öffnung an einem Ende. Pandoraviren sind etwa so groß wie ein kleineres Bakterium.

Genom 
Das Genom von „Pandoravirus salinus“ hat eine Größe von 2.473.870 bp (Basenpaare) und kodiert vorhergesagt 1430 Proteine. Der GC-Gehalt liegt bei 62 %, bei „Pandoravirus dulcis“ ist die Größe 1.908.524 bp bei vorhergesagt 1070 kodierten Proteinen und einem GC-Gehalt von 64 %. Das Erbgut von „Pandoravirus salinus“ besteht aus insgesamt 2.556 Genen, bei „Pandoravirus dulcis“ aus 1500 Genen. 93 Prozent der Gene dieser beiden Pandoraviren sind völlig fremdartig (ohne Homologie in Datenbanken). Es gibt Hinweise auf eine entfernte Verwandtschaft mit den Phycodnaviren: Pandoraviren haben wie das „Mollivirus“ offenbar einen gemeinsamen Vorfahren mit den Coccolithoviren innerhalb der Familie der Phycodnaviridae.

Systematik

Äußere Systematik 
Schulz et al. schlugen im November 2018 folgende Systematik vor:

Das Kladogramm ist ergänzt nach Rolland et al. (2019). Die basalen Vertreter der Gruppe sind noch in Diskussion, siehe Phycodnaviridae §Innere Systematik.

Innere Systematik 
Weder die Gattung als solche, noch einzelne Spezies sind bisher vom International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) offiziell anerkannt (Stand März 2023).
Die folgende Liste der Mitglieder der Pandoraviren folgt, wo keine andere Quelle angegeben, dem NCBI (Stand März 2023):

Klasse Megaviricetes, Ordnung Algavirales (angenommen wegen Nähe zu Phycodnaviridae)
 Gattung „Pandoravirus“
 Spezies „P. aubagnensis“
 Spezies „P. belohorizontensis“
 Spezies „P. braziliensis“
 Spezies „P. celtis“
 Spezies „P. dulcis“ (PVd, Erstbeschreibung/Typus)
 Spezies „P. duvanny“
 Spezies „P. hades“
 Spezies „P. inopinatum“
 Spezies „P. japonicus“
 Spezies „P. kadiweu“
 Spezies „P. kuranda“
 Spezies „P. lena“
 Spezies „P. lupus“
 Spezies „P. macleodensis“
 Spezies „P. mammoth“
 Spezies „P. massiliensis“ (P. massiliensis LC8 gefunden in La Ciotat, Frankreich<ref
name="Andreani2018">Julien Andreani, Jacques Y. B. Khalil, Emeline Baptiste, Issam Hasni, Caroline Michelle, Didier Raoult, Anthony Levasseur, Bernard La Scola: Orpheovirus IHUMI-LCC2: A New Virus among the Giant Viruses. In: Front. Microbiol., 22. Januar 2018, doi:10.3389/fmicb.2017.02643</ref>)
 Spezies „P. neocaledonia“
 Spezies „P. pampulha“ (siehe Pampulha-See)
 Spezies „P. persephone“
 Spezies „P. quercus“
 Spezies „P. salinus“ (PVs)
 Spezies „P. tropicalis“ (siehe Pampulha-See)
 Spezies „P. yedoma“

Zu Details siehe auch Andrade (2019).

Das folgende Kladogramm ist eine Konsensus der Vorschläge von Aherfi et al. (2018), Legendre et al. (2018) sowie CNRS (2018) und (2019):

Literatur 
 Nadège Philippe, Matthieu Legendre, Gabriel Doutre, Yohann Couté, Olivier Poirot, Magali Lescot, Defne Arslan, Virginie Seltzer, Lionel Bertaux, Christophe Bruley, Jérome Garin, Jean-Michel Claverie, Chantal Abergel: Pandoraviruses: Amoeba Viruses with Genomes Up to 2.5 Mb Reaching That of Parasitic Eukaryotes. In: Science, Band 341 (2013), Nr. 6143, S. 281–286, doi:10.1126/science.1239181.
 Dickson Kinyanyi, George Obiero, Peris W Amwayi, Stephen Mwaniki, Mark Wamalwa: In silico structural and functional prediction of African swine fever virus protein-B263R reveals features of a TATA-binding protein, in: PeerJ 6(4):e4396 (2018), doi:10.7717/peerj.4396, S. 13, insbes. Fig. 7.
 Weijia Zhang, Jinglie Zhou, Taigang Liu, Yongxin Yu, Yingjie Pan, Shuling Yan, Yongjie Wang: Four novel algal virus genomes discovered from Yellowstone Lake metagenomes, in: Scientific Reports volume 5, Artikel Nr. 15131, 2015, doi:10.1038/srep15131.

Weblinks 
 Forscher entdecken rätselhafte Riesenviren. scinexx
 Forschung Aktuell. Deutschlandfunk
 Ana Cláudia dos S. P. Andrade, Thalita S. Arantes, Rodrigo A. L. Rodrigues, Talita B. Machado, Fábio P. Dornas, Melissa F. Landell, Cinthia Furst, Luiz G. A. Borges, Lara A. L. Dutra, Gabriel Almeida, Giliane de S. Trindade, Ivan Bergier, Walter Abrahão, Iara A. Borges, Juliana R. Cortines, Danilo B. de Oliveira, Erna G. Kroon, Jônatas S. Abrahão: Ubiquitous giants: a plethora of giant viruses found in Brazil and Antarctica, in: Virology Journal, Band 15, Nr. 22, 24. Januar 2018, doi:10.1186/s12985-018-0930-x

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Virusgattung
Unbestätigtes Virustaxon
Nucleocytoviricota